Miramonte ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Miramonte (Colorado)
 Miramonte (Fresno County, Kalifornien)
 Miramonte (Kern County, Kalifornien)